Иазмос может означать:
 Иазмос — город в Греции.
 Иазмос (дим) — община (дим) в Греции.